Osoby o tym nazwisku
 Antoni Woliński (1871-1948) – polski właściciel ziemski
 Adam Woliński (1956-1901) − polski prawnik, radny Poznania, działacz narodowy
 Adolf Woliński (1821-1895) − polski architekt
 Dawid Woliński (ur. 1977) – polski projektant mody
 Franciszek Wolińskik (1918-1947) – polski komunista
 Henryk Woliński (1824–1895) − polski prawnik, prezydent Lublina
 Henryk Woliński (1901–1986) − polski prawnik, oficer AK, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Jan Woliński(XVIII w.) – marszałek konfederacji radomskiej
 Janusz Woliński (1894-1970) − polski historyk
 Krzysztof Woliński (1958-2008) − polski trener lekkoatletyczny i działacz sportowy
 Krzysztof Woliński (ur. 1954) − polski gitarzysta jazzowy i kompozytor
 Stanisław Woliński (1892-1968) − polski aktor i śpiewak
 Tadeusz Woliński (XVIII/XIX w.) − polski oficer
 Władysław Woliński (1896-1940) – polski lekarz

Inne
 powiat woliński − dawny powiat w województwie szczecińskim
 Świętowit woliński − umowna nazwa drewnianej figurki kultowej
 Woliński Park Narodowy − polski park narodowy w województwie zachodniopomorskim